Сен-Жермье — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Жермье — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Сен-Жермье — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Жермье — коммуна во Франции, департамент Тарн